Prairie City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Belle Prairie City
Prairie City (Illinois)
Prairie City (Iowa)
Prairie City (Oregon)